La saison 2016-2017 de Chelsea est la  du club en Premier League.

Avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, Chelsea devient champion d'Angleterre pour la  fois de son histoire, deux ans après le titre de 2015. Après une saison compliquée, Chelsea change la donne. L'entraîneur italien introduit le 3-4-3 et son équipe devient l'une des plus puissantes du championnat, avec à sa tête des joueurs tels que Hazard, Kanté, Diego Costa, grands artisans du titre. Mais c'est Michy Batshuayi, la nouvelle recrue, auteur d'une saison compliquée à Londres, qui offre le titre au Blues le  sur le terrain de WBA (0-1).

Avant-saison

Match de préparation

International Champions Cup 2016

Transferts

Période de transferts estivale

Période de transferts hivernale 
Tableau des transferts du mercato d'hiver 2017

Nouveaux Contrats

Championnat

Classement et résumé des résultats 
Classement du championnat d'Angleterre de football 2016-2017

Évolution du classement et des résultats 

|}

Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur.Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Matchs du Championnat

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Mai 2017

Compétitions

Coupe de la Ligue

Coupe d'Angleterre

Effectif 2016-2017 

|-

|-
!colspan=8 style="background: #034694" align=center|
|-

 

|-
!colspan=8 style="background: #034694" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #034694" align=center|
|-

Joueurs prêtés 
Le tableau suivant liste les joueurs en prêt pour la saison 2016-2017.

Jeunes

Jeunes U23

Jeunes U18

Tenues 
Équipementier : Adidas  Sponsor : Yokohama Tyres

Statistiques

Général 

→ Mise à jour le

Meilleurs buteurs 

→ Mise à jour le

Matchs sans encaisser de but 

→ Mise à jour le

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 
  

Saison du Chelsea FC
Chelsea
Sport à Londres en 2016
Sport à Londres en 2017